Le terme au fil de l'eau peut désigner :

Électricité 
 Hydroélectricité au fil de l'eau : électricité produite sans interrompre le courant du court d’eau.

Comptabilité 
 « comptabilité au fil de l'eau » désigne une comptabilité d'entreprise sur logiciel propre avec pour la trésorerie un compte courant bancaire jamais clos dont les pièces justificatives sont annexées à chaque écriture comptable et pouvant permettre la centralisation de trésorerie, par exemple pour différents points de vente répartis.

Cinéma 
 Au fil de l'eau, titre français du film House by the River de Fritz Lang lors de sa sortie en France
 Au fil de l'eau, court métrage d'animation sorti en 2015